Игорь Владимирович Панченко (родился 18 мая 1963 года) — российский политик, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации ФС РФ, член Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Канады и других стран

Биография 
Игорь Панченко родился 18 мая 1963 года в городе Алексин, Тульская область. В 1985 году окончил Тульский Государственный Университет, по специальности инженер-механик. Позднее успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

С 1985 года Панченко прошел трудовой путь от инженера-технолога до заместителя начальника технического отдела Алексинского завода «Тяжпромарматура».

С 1993 года работал заместителем начальника технологического управления. Позднее занимал пост заместителя технического директора по производству.

В 2000 году назначен на должность генерального директора ОАО «Тяжпромарматура».

В 2004 году одержал победу на выборах депутатов в тульскую областную Думу. В региональном парламенте занимал пост Председателя комитета по бюджету и финансам.

В 2009 году вновь избрался депутатом Тульской областной Думы. Назначен на должность Председателя регионального парламента.

Тульской областной Думой 30 сентября 2014 года Игорь Панченко делегирован в Совет Федерации. Входит в Комитет по экономической политике.

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и реализовывал действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину».

30 сентября 2022 года был внесён в санкционные списки США

Также находится в санкционных списках Канады, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии

Награды 
За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд Игорь Владимирович удостоен:
 Почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ» (2006);
Награжден:
 Орденом Почета (2012);
 Золотой медалью «За вклад в наследие народов России»;
 Орденом РПЦ Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени;
 Медалью «100 лет профсоюзам России».

Почетный Академик Международной Академии качества и маркетинга.

Является Лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат премии имени Б. С. Стечкина.

Примечания

Ссылки 

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Председатели Тульской областной думы
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине